Кисон (Киссон) — славянское именование реки, упоминаемой в Библии.
 Кисон — корейский титул игры «го» в 1990−2008 годы.
 Кисон, Брюс (1950—2018) — американский бейсболист.

Примечания